Grand Prix Cycliste de Québec 2017 var den 8. udgave af cykelløbet Grand Prix Cycliste de Québec. Det var det 34. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 8. september 2017. Løbet blev vundet af slovakiske Peter Sagan fra  for andet år i træk, foran Greg Van Avermaet fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Lars Bak kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2017
UCI World Tour 2017